Le mot silvestris (ou sylvestris) est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « de la forêt » ou « sauvage ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots silvestris et sylvestris sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales rencontrées dans les forêts, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin ou féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : silvestris, sylvestris.

Anthroponyme 
 Bernard Silvestris ( 1100-v. 1165, ou v. 1075-v. 1126) est un moine originaire de Tours, habituellement rangé dans la mouvance de l'école de Chartres.
 Merlin Sylvestris (vers 540-?) est un personnage de plusieurs légendes galloises médiévales, dépeint comme un prophète fou. C'est la principale source d'inspiration du personnage de Merlin, dans la légende arthurienne.

Notes et références

Voir aussi 
  et variantes graphiques (), de sens voisin

Épithète spécifique